

События

По расположению

Римская империя 
 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Гай Юлий Цезарь Випсаниан и Луций Эмилий Лепид Павел.
 Консул-суффект: Марк Геренний Пицен.
 Тиберий, под командованием Октавиана Августа, подавляет восстания германских племён: бруктеров, каннинефатов, хаттуариев и хассуаров (1—5 гг.).
 Гай Юлий Цезарь Випсаниан назначен командующим армией в Армении, совместно с Марком Гереннием Пиценом, который являлся правителем данной территории.
 Римляне строят акведук Аква Альсиетина.
 В Хайфе построена первая искусственная пристань в открытом море.
 Вождь херусков Арминий (18 год до н. э. — 19 год н. э.) служит в римской армии, получает гражданство.

Китай 
 Император Китая Пин-ди. Регентшей при Пин-ди была его бабушка, а фактическим правителем стал Ван Ман.
 Начало эры Юань ши китайской династии Хань.

По тематике

Искусство и наука 
 1 января — первый день христианского летоисчисления, начало I века нашей эры.

Приблизительные даты 
 Овидий пишет свои «Метаморфозы».
 Ливий написал и увековечил историю Рима в «Ab Urbe Condita».
 Завершение истребления львов в Западной Европе.
 Появление в Риме шёлка.

Главы государств в 1 году

Карты 1 года 
Плотность населения была высокой в Южной Европе, на Ближнем Востоке, Индостане, побережье Китая и Кореи. Во владениях Рима проживало 10 % населения Земли, но самыми густонаселёнными регионами была Индия (30 %) и много уступающий последней Китай.

Родились 
 Юний Анней Галлион — Римский проконсул (ум. в 65 году).
 Квинтилий Вар — сын Публия Квинтилия Вара и Клавдии Пульхры (умер не ранее 27 года).
 Аполлоний Тианский — философ неопифагорейской школы (ум. в 98 году).
 Секст Афраний Бурр — римский военачальник и государственный деятель.
 Вологез I — царь Парфии.
 Изат II — царь клиентского парфянского царства Адиабены.
 Корнелия Лентула — дочь Косса Корнелия Лентула (консула в 1 году до н. э.).
 Стефан Первомученик — первый христианский мученик, происходивший из диаспоры евреев.
 Никанор (апостол от 70) — апостол от семидесяти, один из семи диаконов, выбранных апостолами.

Скончались 
 Аршак II — царь Иберии (20 год до н. э. — 1 год н. э.).
 Гай Антистий Вет (консул 6 года до н. э.).
 Тигран IV — царь Великой Армении.

См. также

Примечания